Cheny ist

 der Name eines Ortes in Frankreich, siehe Cheny (Yonne)
 die altägyptische Bezeichnung von Dschabal as-Silsila